Augusto Binelli – cestista italiano
 Cherubino Binelli – politico italiano
 Daniel Binelli – musicista argentino
 Diego Binelli – politico italiano
 Giancarlo Binelli – politico italiano
 Luigi Binelli Mantelli – ammiraglio italiano